Полежаевка:

 Полежаевка — деревня в Сычёвском районе Смоленской области России.
 Полежаевка — река в России, протекает в Костромской области, Вологодской области, Нижегородской области.